Гей-брак — общий термин, употребляемый для обозначения различных форм союзов однополых пар:
 Однополый брак ()
 Зарегистрированное партнёрство ()
 Гражданский союз ()
 Домашнее партнёрство ()
 Нерегистрируемое сожительство ()
 и другие формы союзов.

Как в народе, так и в СМИ и в публицистической литературе часто происходит путаница в понятиях, и по своей сущности различные формы союзов однополых пар называются «гей-браками» или даже «однополыми браками», не всегда являясь таковыми.